HMS Elephant je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Elephant (1705) 
 HMS Elephant (1776) 
 HMS Elephant (1786)

Elephant